

Cut (en anglais « couper » ou « coupé »), peut faire référence à :

Cinéma 
 Cut, un film d'horreur australien de Kimble Rendall sorti en 2000 ;
 Cut, un film britannique de Dominic Burns sorti en 2010 ;
 Cut, un long-métrage d'Amir Naderi sorti en 2011 ;
 Cut!, un film américain de David Rountree sorti en 2014 ;

 Cut est un court-métrage réalisé par Park Chan-wook présent sur le triptyque Trois extrêmes (2004) ;
 Cut, un court métrage d'Adam Cushman sorti en 2014 ;

Télévision 
 Cut !, une série française diffusée sur France Ô depuis 2013.

Littérature
 Cut, un magazine de cinéma ;
 Cut, un manga de Tôko Kawai.

Musique
 Cut, un album de The Slits sorti en 1979,

Topographie 
 Cut, une commune de Roumanie.

Divers

 « cut », une commande UNIX pour supprimer une partie des lignes d'un fichier selon un critère ;
 « cut », dans le domaine de la réalisation, une transition instantanée à une nouvelle scène, un nouveau plan ;
 Cut, une séance de qualification au golf.

Homonymie de titre